Meleagro pode significar:
 Meleagro, filho de Eneu e irmão de Dejanira.
 Meleagro (general), general de Alexandre, o Grande
 Meleagro da Macedónia, rei da Macedónia, irmão ou filho de Ptolemeu I Sóter